Pachyornis geranoides — вымерший вид бескилевых птиц из семейства Emeidae отряда моаобразных. Вид был эндемиком Северного острова Новой Зеландии. Жил во влажных низменных лесах и лугах. Pachyornis geranoides был самым мелким видом моа. Птица была высотой до 54 см и весила 17—36 кг. Вид известен с конца плейстоцена и вымер после появления на острове людей.

Филогения 
Приводимая ниже кладограмма представляет результаты анализа 2009 года Bunce и коллег:

Примечания

Ссылки 
 .

Моаобразные
Птицы плейстоцена
Ископаемые птицы голоцена
Ископаемая фауна Новой Зеландии
Фоссилии из плейстоценовых отложений Новой Зеландии
Фоссилии из голоценовых отложений Новой Зеландии
Фоссилии, описанные в 1848 году
Таксоны, описанные Ричардом Оуэном